Il y a plusieurs Jean de Montfort :
Jean  de Montfort (-1249), comte de Montfort
Jean de Montfort (1294-1345), duc de Bretagne contesté, un des deux compétiteurs de la guerre de Succession de Bretagne
 Jean IV le Conquérant (1339 - 1399), fils du précédent, duc de Bretagne de 1364 à 1399, comte de Richemont et comte de Montfort (1345-1399)
Jean de Montfort (mort en 1283), seigneur de Tyr et de Toron
 Jean de Montfort (mort vers 1300), comte de Squillace (royaume de Naples), fils de Philippe II de Montfort, seigneur de Castres et de Jeanne de Lévis-Mirepoix
 Guy XIII de Laval (1385 - 1414), Seigneur de Laval.

Maison de Montfort-l'Amaury